Okręty US Navy o nazwie USS  "Guardfish":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym będącym w służbie w latach 1942-1946
 Drugi  był okrętem podwodnym będącym w służbie w latach 1966-1992.

Guardfish